Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Siren''' :

 L' est un brick de l'US Navy en service entre 1803 et 1814 ;
 L' est une canonnière de l'US Navy lancée en 1862 ;
 L' est une goélette de l'US Navy lancée en 1897 ;
 L' est un yacht de patrouille de l'US Navy.

Siren